Haidar Koleit (1963. február 10. –) libanoni nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga játékvezetője. Az aktív nemzeti partbíráskodást 2008-ban, a FIFA JB 45 éves korhatárának elérésével fejezte be.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Libanoni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1996-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodást 2008-ban a FIFA JB 45 éves korhatárának elérésével fejezte be.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol három csoportmérkőzésen kapott partbírói feladatot. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Források 

Libanoni labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek